Tongva (volk), Noord-Amerikaans indianenvolk.
 Tongva (taal), taal gesproken door dit volk.